Varga Géza
 Varga Géza (1921–2004) színházi és rádiórendező
 Varga Géza (1944) teniszező, edző
 Varga Géza (1946–2021) politikus, országgyűlési képviselő (Jobbik)
 Varga Géza (1947) amatőr kutató
hasonló nevűek
 Varga Géza Ferenc (1950–2002) szobrász

 Széri-Varga Géza (1951–) szobrász, éremművész